Jean-François Fortin peut désigner :
 Jean-François Fortin (1947-), chef d'entreprise français ;
 Jean-François Fortin (1973-), homme politique québécois ;
 Jean-François Fortin (1979-), joueur québécois de hockey sur glace.